Коприва може да се отнася за:

 Коприва, род покритосеменни растения;
 Обикновена коприва, растителен вид;
 Коприва, село в Област Кюстендил България;
 Коприва, на гръцки Химарос, село в дем Долна Джумая, Централна Македония, Гърция;
 Коприва, на гръцки Книди, село в дем Гревена, Западна Македония, Гърция.